Georg Winter kan syfta på bland andra:

* Georg Winter (1848–1887), tysk botaniker
 Georg Winter (1856–1912), tysk historiker
 Georg Winter (1856–1943), tysk gynekolog
 Georg Winter (född 1941), tysk affärsman

Se även 

 Ludwig Georg von Winter